Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON International 2015 nastoupilo poprvé čtyřicet osm hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Madison Keysová, kterou ve druhém kole vyřadila Švýcarka Bencicová.

Vítězkou se stala nenasazená Belinda Bencicová, jež ve finále zdolala polskou turnajovou devítku Agnieszkou Radwańskou po třísetovém průběhu 6–4, 4–6 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství ve dvouhře, které představovalo první singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2015
WTA Tour 2015